Op het toernooi van Wimbledon in 1991 speelden de mannen en vrouwen van 26 juni tot en met 7 juli 1991 de wedstrijden in het gemengd dubbelspel.

Toernooisamenvatting 
De Amerikaanse titelverdedigers Zina Garrison en Rick Leach waren het vierde reekshoofd. Zij kwamen niet verder dan de tweede ronde – daarin werden zij uitgeschakeld door het Nederlandse koppel Brenda Schultz en Michiel Schapers.

Het als tweede geplaatste Australische duo Elizabeth Smylie en John Fitzgerald won het toernooi. In de finale versloegen zij het eerste reekshoofd, Natallja Zverava en Jim Pugh, in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Smylie had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Fitzgerald geen.

Nederlandse en Belgische deelnemers 
Tien Nederlanders speelden mee:
 Brenda Schultz en Michiel Schapers bereikten de kwartfinale; daarin werden zij uitgeschakeld door het Zuid-Afrikaanse wildcard-duo Elna Reinach en Christo van Rensburg.
 Caroline Vis en Jan Siemerink bereikten de derde ronde; ook zij vielen ten offer aan Reinach en Van Rensburg.
 Hellas ter Riet en Mark Koevermans brachten het eveneens tot de derde ronde; zij moesten de duimen leggen voor de Australiërs Michelle Jaggard en Broderick Dyke.
 Manon Bollegraf en Zuid-Afrikaan Piet Norval kwamen niet voorbij de tweede ronde.
 Ook voor Carin Bakkum en Bret Garnett (VS) viel het doek na de tweede ronde.
 Tom Nijssen en Andrea Temesvári uit Hongarije strandden in de eerste ronde.
 Amy van Buuren en Zuid-Afrikaan Lan Bale konden als lucky loser aan het toernooi deelnemen; ook zij verloren hun openingspartij.

Er was één Belgische deelnemer:
 Libor Pimek en Larisa Savtsjenko uit de Sovjet-Unie kwamen tot de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.4)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1991